Бугяняй (Бугеняй) () — литовский топоним:

Тельшяйский уезд 
 Бугяняй — деревня в Няваренском старостве Тельшяйского района.
  — деревня в Мажейкском апилинкском старостве Мажейкского района.

Вильнюсский уезд 
  — деревня в Пабайскском старостве Укмергского района.